471-й корпусной артиллерийский полк — воинская часть вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны

 471-й корпусной артиллерийский полк (1-го формирования), сформирован в 1939 году, в 1941 году действовал на территории Смоленской и Московской областей, в январе 1942 года преобразован во 2-й гвардейский пушечный артиллерийский полк;
 471-й пушечный артиллерийский Печенгский Краснознамённый ордена Александра Невского полк, сформирован в 1942 году, действовал в Карелии и Заполярье до осени 1944 года